Lasse Litma, né le  à Jyväskylä en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1994, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 96.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1972-1973 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || 2 || 4 || 6 || 12 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || 7 || 9 || 16 || 10 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || 10 || 3 || 13 || 27 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Tappara || SM-liiga
|| 35 || 5 || 1 || 6 || 46 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1976-1977 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 5 || 7 || 12 || 56 || 6 || 1 || 2 || 3 || 11 
|-
| 1977-1978 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 5 || 4 || 9 || 16 || 8 || 2 || 0 || 2 || 14
|-
| 1978-1979 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 6 || 11 || 17 || 30 || 10 || 4 || 4 || 8 || 19
|-
| 1979-1980 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 9 || 10 || 19 || 45 || || || || ||  
|-
| 1980-1981 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 9 || 13 || 22 || 27 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1981-1982 || Tappara || SM-liiga
|| 35 || 9 || 9 || 18 || 34 || 11 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 1982-1983 || Tappara || SM-liiga
|| 33 || 12 || 9 || 21 || 22 || 8 || 2 || 2 || 4 || 4  
|-
| 1983-1984 || Tappara || SM-liiga
|| 37 || 5 || 16 || 21 || 29 || 9 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 1984-1985 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 7 || 10 || 17 || 8 || || || || || 
|-
| 1985-1986 || Tappara || SM-liiga
|| 32 || 2 || 5 || 7 || 19 || 8 || 2 || 3 || 5 || 4

Notes et références 

Naissance en avril 1954
Naissance à Jyväskylä
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Défenseur de hockey sur glace